

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kłosy – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Kłosy – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Inne 
 „Kłosy” – tygodnik ilustrowany wydawany w Warszawie w latach 1865–1890

Zobacz też 
 Kłosowo, Kłosówko